Estanco puede referirse a:
 Estanco, Embargo o prohibición de curso o venta libre de ciertos productos que monopoliza el estado. Actualmente solo aplicados al tabaco y los sellos postales, así como, en algunos sitios, los licores espirituosos y la cerveza. También se denomina así al lugar donde se venden dichos productos.
 Estanco (Abegondo), aldea española de la parroquia de Presedo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Estanco del tabaco en Nueva España, aplicación del monopolio del tabaco en América.
 Estanco del Salitre, aplicación del monopolio a la sal en Perú.